Ritzerow steht für:

 Ritzerow, Gemeinde im Kreis Demmin, Mecklenburg-Vorpommern
 Ritzerow, Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe: Rycerzewko (Świdwin)

Ritzerow ist der Familienname folgender Personen: 
 Frieda Ritzerow, mecklenburgische Köchin und Kochbuchautorin